System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania
i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów.

Zobacz też 
 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Bibliografia 
 IRiESP, Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, 2012.
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ()
 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A., 2012.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ()

Elektroenergetyka